Sindacato italiano lavoratori fumetto (Silf)
Spanish Italian Landing Force (SILF)